Naco steht für

 Netherlands Airport Consultants, ein niederländisches Unternehmen
 eine mexikanische Kleiderfirma, siehe NaCO.
 National Association of Counties, siehe NACo
 ein Orchester in Ottawa (Kanada), siehe National Arts Centre Orchestra
 die National AIDS Control Organisation in Indien
Neuchâtel Asphalte Corporation (NACO), siehe Asphaltbergwerk La Presta

Ortsbezeichnungen: 
 Naco (Sonora), Mexiko
 Naco (Alberta), Kanada
 Naco (Arizona), USA
 Naco (Honduras), Dorf in Honduras
 Naco (Washington), USA

Naço ist der Familienname folgender Personen:
 Nasip Naço (* 1961), albanischer Politiker (LSI)